Prugovo (Klis), een plaats in de Kroatische gemeente Klis
 Prugovo (Požarevac), een plaats in de Servische gemeente Požarevac